MKX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mukalla (Yemen)